En Pologne, Pomianowo peut désigner : 

 Pomianowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Pomianowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale